

Фамилия 
 Бэйлин, Джесси (род. 1984) — американская певица и автор песен.
 Бэйлин, Ина (1937—1990) — американская актриса, сценарист и кинопродюсер.

Топоним 
 Шэньянский Бэйлин

См. также 
 Бэйлинь
 Бейлин
 Бейли